Unión Republicana es la denominación de varias formaciones políticas:
 el partido político chileno Unión Republicana;
 el partido político colombiano Unión Republicana;
 el partido político ecuatoguineano Unión Republicana;
 el partido político español fundado en 1893 Unión Republicana;
 el partido político español fundado en 1903 Unión Republicana, partido fundado en 1903 por Nicolás Salmerón y Alejandro Lerroux, desaparecido en 1911.
 el partido político español fundado en 1934 Unión Republicana, partido fundado en 1934, durante la Segunda República Española, y dirigido por Diego Martínez Barrio.
 el partido político puertorriqueño Unión Republicana; o
 el partido político portugués Partido de la Unión Republicana'''.